

Persone
 Emanuela Piovano (1959) – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica italiana
 Federica Piovano (1981) – golfista italiana
 Giorgio Piovano (1920-2008) – politico, partigiano e scrittore italiano
 Mario Piovano (1927-2013) – fisarmonicista, compositore e cantante italiano

Pagine correlate
 Piovano Arlotto (disambigua)